Ukiivinnguaq bezeichnet:
 Ukiivinnguaq (Insel, Ammaqqoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ukiivinnguaq (Insel, Ikeralak), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ukiivinnguaq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland